Ilford ist der Name folgender Orte:

 Ilford (London), ehemalige Gemeinde in der englischen Grafschaft Essex, jetzt im Londoner Bezirk Redbridge.
 Ilford (Manitoba) in Kanada
 Ilford (New South Wales) in Australien

Ilford steht für:
 Ilford Imaging UK Ltd., Hersteller von fotografischen Schwarzweißfilmen und Fotopapieren
 Ilford Motor Car & Cycle Co., britischer Hersteller von Kraftfahrzeugen